Bråthen ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Bråthen, norwegischer Radrennfahrer
 Clas Brede Bråthen (* 1968), norwegischer Skispringer und Skisprungfunktionär
 Erik Mellevold Bråthen (* 1987), norwegischer Fußballspieler
 Gunnar Bråthen (1896–1980), norwegischer Politiker
 Stein Bråthen (* 1954), norwegischer Radrennfahrer